

Biografia 
Fin da bambina le sue passioni sono la lettura e la scrittura creativa. Dotata di fertile immaginazione e creatività, si interessa al teatro e al cinema.  Si diploma con la Maturità Classica nel 1977 presso il Liceo classico Giulio Cesare a Roma. Nel 1981 si laurea in Lettere e Filosofia presso l'Università della Sapienza di Roma. Subito dopo il conseguimento del diploma di maturità comincia a lavorare come bibliotecaria presso la biblioteca di storia moderna e contemporanea in via Michelangelo Caetani in Roma.

Scrive soggetti per il cinema italiano, tra cui Compagni di scuola diretto e interpretato da Carlo Verdone nel 1988. 

. Nel dicembre 1997 esce postumo un suo libro La Bibliotecaria, chiaramente autobiografico che raccoglie tutti i suoi appunti e pagine di riflessione.

Collegamenti esterni 
 

Studenti della Sapienza - Università di Roma